Gehrels ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Gehrels (1922–2018), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Gehrels (1904–1998), deutscher Landrat
 Neil Gehrels, (Cornelis A. Gehrels, 1952–2017), US-amerikanischer Astronom
 Tom Gehrels (1925–2011), niederländisch-US-amerikanischer Astronom

Gehrels bezeichnet außerdem:

 (1777) Gehrels, Asteroid
 64P/Swift-Gehrels, Komet
 78P/Gehrels, Komet
 82P/Gehrels, Komet
 90P/Gehrels, Komet
 270P/Gehrels, Komet